Jan IV (1499 – Ferrara april 1528) was de tweede graaf van Egmont, heer van Baer en tiende heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam. Hij was het achtste kind van Jan III van Egmont en Magdalena van Werdenburg.

In 1516 volgde hij zijn vader als graaf van Egmont op en werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Keizer Karel V stelde in 1527 Jan IV aan tot hoofd van de Napolitaanse en Milanese lichte ruiterij. Amper een jaar later (op 29 april 1528) overleed Jan te Ferrara. Hij werd begraven in de San Marcokerk in Milaan.
Zijn vrouw Francisca, of Françoise, erfde in 1530 van haar broer Jacobus III van Luxemburg-Fiennes de heerlijkheden Fiennes, Auxy, Armentiers, Lahamaide, Zottegem etc.

Huwelijk en kinderen
Hij huwde in 1516 in Brussel met Francisca van Luxemburg († 1 september 1557), dochter van Jacobus II van Luxemburg-Fiennes, heer van Fiennes en Gavere en Margareta van Brugge-Gruuthuse.

Uit hun huwelijk sproten drie kinderen:
 Margaretha (1517 – Bar-le-Duc 10 maart 1554), gehuwd met Nicolaas van Lotharingen (1524 – 1577)
 Karel († Cartagena 7 december 1541) derde graaf van Egmont en heer van Baer
 Lamoraal (1522 – 1568) vierde graaf van Egmont en heer van Baer

Voorouders

Jan IV
Ridder in de Orde van het Gulden Vlies
Jan IV
Adel in de Nederlanden in de 15e eeuw